Дивин — село в Білорусі, у Кобринському районі Берестейської області
 Дивин — село в Україні, у Брусилівському районі Житомирської області

Див. також 
 Дівін